Katharina von Hoya ist der Name folgender Personen:

* Katharina von Hoya (Äbtissin) (1412–1474), Äbtissin des Klosters Wienhausen
 Katharina von Hoya und Bruchhausen (1538–1620), Gräfin von Hoya und Bruchhausen 
 Katharina von der Hoya (Catharina von der Hoya; 1563–1617), deutsche Adlige

Siehe auch:
 Grabplatte der Katharina von der Hoya, Wandmal an der Marktkirche von Hannover